Het WTA-tennistoernooi van Auckland (officieel ASB Classic) van 2006 vond plaats van 2 tot en met 7 januari in de Nieuw-Zeelandse stad Auckland. Het was de 21e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel

Eerste ronde 
De eerste geplaatste speelster die het toernooi moest verlaten was Shinobu Asagoe. Nadat de Japanse de eerste set met maar liefst 6-0 verloor kwam ze sterk terug in de tweede set. Deze wist ze dan ook met 6-3 winnend af te sluiten. In de derde set herpakte María Sánchez Lorenzo zich echter weer en gaf Asagoe het nakijken met 6-2. Jelena Dokić kwam voor het eerst sinds vijf jaar weer uit voor Australië in plaats van Servië en Montenegro. Veel leverde haar deze overstap in Auckland niet op. Dokić werd uitgeschakeld door de Duitse Julia Schruff. De kwalificante Tzipora Obziler won simpel met 6-3, 6-2 van Jamea Jackson.

Tweede ronde 
Nadja Petrova wist haar landgenote Vera Doesjevina simpel opzij te zetten. Julia Schruff verraste de als derde geplaatste Jelena Lichovtseva in een spannende partij. Na 7-5 in de eerste set, won Schruff de tweede in een tiebreak. Tzipora Obziler die als kwalificante het hoofdtoernooi bereikte, zorgde voor de grootste verrassing door de als vijfde geplaatste Katarina Srebotnik met 6-3, 6-4 te verslaan.

Kwartfinale 
De als eerste geplaatste Nadja Petrova bereikte met gemak de halve finale. Ze had geen kind aan Kristina Brandi en versloeg de Puerto Ricaanse met 6-1, 6-2. In de halve finale ontmoette Petrova de als zesde geplaatste Marion Bartoli die op haar beurt veel te sterk was voor de Duitse Julia Schruff. Bartoli stond zelfs nog een game minder af dan Petrova. Ook de als achtste geplaatste Vera Zvonarjova kende geen enkel probleem om de halve finale te bereiken. Haar prestatie was opmerkelijk te noemen, aangezien haar tegenstandster Maria Kirilenko vier plaatsen hoger geplaatst was, namelijk als vierde. Als vierde en laatste kwalificeerde Daniela Hantuchová zich voor de halve finale. De als tweede geplaatste Slowaakse had erg veel moeite met de verrassing van het toernooi, de Israëlische Tzipora Obziler.

Halve finale 
Marion Bartoli bereikte de finale vanwege een spierblessure bij Nadja Petrova. De eerste set ging nog wel naar Petrova met 6-3, waarna Bartoli de tweede won met 6-4. In de derde set stond het 2-1 voor Bartoli toen Petrova besloot om niet verder te spelen. Vera Zvonarjova serveerde matig in haar partij tegen Daniela Hantuchová. Ook maakte ze erg veel fouten, maar toch wist de Russin zich voor de finale te plaatsen. Hoewel Hantuchová minder fouten maakte, verloor ze, voornamelijk doordat ze nauwelijks winners sloeg.

Finale 
Marion Bartoli wist in Auckland haar eerste WTA-toernooizege uit haar carrière binnen te halen. Tot diep in de tweede set kende Bartoli in haar partij tegen Vera Zvonarjova nauwelijks problemen. Zvonarjova oogde vermoeid en kon geen vat op de Française krijgen. Bij een 5-1-achterstand in de tweede set stribbelde de Russin op eigen service nog even tegen en werkte ze vijf wedstrijdpunten weg om vervolgens de score op 5-2 te brengen. In de game erna kreeg Zvonarjova zelfs nog een breekpunt, maar zij wist deze niet te verzilveren, waarna Bartoli de wedstrijd afmaakte.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
De als derde geplaatste titelverdedigsters Shinobu Asagoe en Katarina Srebotnik bereikten de halve finale. Daarin werden zij uitgeschakeld door de latere winnaressen.

Het als eerste geplaatste Russische koppel Jelena Lichovtseva en Vera Zvonarjova won de titel door in de finale het als vierde geplaatste duo Émilie Loit en Barbora Strýcová in twee sets te verslaan. Het was hun tweede gezamenlijke titel. Lichovtseva had daarnaast 23 dubbelspeltitels met andere partners; Zvonarjova een.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Auckland
Auckland 2006